Culpabilitat (penal)
 Culpabilitat (emoció)